Miejscowości w USA:
 Cannon Ball – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sioux
Gminy w USA:
 Cannon Ball (ang. Cannon Ball Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger